Michael Grant (baron), een Frans edelman
Michael Grant (Brits auteur) (1914–2004), auteur van meerdere boeken over de oudheid.
Michael Grant (Amerikaans auteur), schrijver van fictie, onder andere bekend van de Gone-serie.
Michael Grant (bokser), een zwaargewicht bokser.
Michael Grant (musicus)